Pötzing ist der Ortsname von

 Pötzing (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Pötzing (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern